Рудовка — название географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Рудовка — село в Жигаловском районе Иркутской области.
 Рудовка — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Рудовка — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Рудовка — село в Пичаевском районе Тамбовской области.

Украина 
 Рудовка — село в Марковском районе Луганской области.
 Рудовка — село в Сватовском районе Луганской области.
 Рудовка — село в Прилукском районе Черниговской области.

Река 
 Рудовка — река в Тамбовской области России, приток Кашмы.

См. также 
 Рудавка